Школа права Линкольна () — название нескольких не связанных между собой юридических университетов и факультетов в разных странах мира:
 Школа права Линкольна в Сан-Хосе, бывший факультет калифорнийского университета Линкольна до 1993 года;
 Школа права Линкольна в Сакраменто, Калифорния (США).
Может также означать:
 Юридический факультет Линкольнского университета в Англии;
 Юридический колледж Университета Небраски в Линкольне (штат Небраска, США);
 Юридический колледж Линкольна в Спрингфилде (штат Иллинойс, США);
 Юридический факультет Университета Линкольна в Сент-Луисе (штат Миссури, США).